Laguardia ou LaGuardia peuvent faire référence à :
 Laguardia, localité en Espagne
 Fiorello LaGuardia (1882-1947), homme politique américain, maire de New York de 1934 à 1945 et qui a donné son nom à :
 l'aéroport LaGuardia de New York, dans l'arrondissement de Queens, à New York.
 la Fiorello H. LaGuardia High School, école de musique, d'art et d'arts vivants, à New York.
 un échangeur autoroutier de l'autoroute 20 en Israël.
Patronyme hispanique